USS Bremerton — кораблі ВМС США, названі на честь міста Бремертон (Вашингтон).

 USS Bremerton (CA-130) — важкий крейсер типу «Балтимор». На службі протягом 1945-1960 років. Зданий на злам у 1973 році.
 USS Bremerton (SSN-698) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». На службі протягом 1978-2018 років. Станом на 2021 рік виведений в резерв.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни